Thomas Guest(morto nel 1807), lndustriale britannico
 Thomas B. Guest (1816-1884), figura politica di Ontario
 Thomas Douglas Guest(1781-1845), pittore britannico